

Persone
 Fëdor Aleksandrovič Abramov – scrittore russo

Sportivi
 Andrej Vasil'evič Abramov – pugile sovietico
 Nikolaj Abramov – calciatore sovietico
 Pavel Abramov – pallavolista russo
 Vadim Abramov – allenatore di calcio azero
 Valerij Abramov – ex atleta sovietico
 Vitalij Abramov – ex calciatore kazako

Altro
 3409 Abramov – asteroide

Pagine correlate 

 Abramović